Alessandro Pistone (né en 1975), sportif, footballeur italien.
 Danièle Pistone (née en 1946), musicologue française, professeur à l’université de Paris-Sorbonne (Paris 4).
 Massimo Pistone (né en 1948), artiste italien, directeur du festival Abstracta cinema, à Rome.
 Joseph D. Pistone (né en 1939), américain, ancien agent du FBI, a infiltré la Mafia new yorkaise sous le nom de Donnie Brasco à la fin des années 1970.
 Pascal Pistone (né en 1970),  musicologue, compositeur et pianiste franco-italien.

Autres acceptions 
 Pistone, surnom du cépage aligoté.